Madracis är ett släkte av koralldjur. Madracis ingår i familjen Pocilloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Madracis